Rinne kan syfta på:

 Rinne – en manga-serie som skrivs och tecknas av Rumiko Takahashi

Geografi
 Rinne Lake – en sjö i Kanada

Personer
 Antti Rinne (1962), en finländsk socialdemokratisk politiker och tidigare fackföreningsledare
 Jacob Rinne (1993–), en svensk fotbollsmålvakt